Schameder ist ein geographischer Name in der Gemeinde Erndtebrück, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen:

 Schameder, Ortsteil und Dorf
 Schameder (Fluss), rechter Zufluss der Eder nach Erndtebrück